Cal Duc (Alella), casa al Maresme
 Cal Duc (Arbeca), casa a les Garrigues
 Cal Duc (Mollerussa), casa al Pla d'Urgell